Le Dernier Diamant peut désigner :

 Le Dernier Diamant,  de la série de bande dessinée Jeremiah, paru en 2003 ;
 Le Dernier Diamant, film réalisé par Éric Barbier sorti en 2014.